Il doppio del Kroger St. Jude International 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Knowles e Daniel Nestor erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Ellis Ferreira e Patrick Galbraith.

Ferreira e Galbraith hanno battuto in finale 6–3, 3–6, 6–1 Rick Leach e Jonathan Stark.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)
 Byron Black /  Grant Connell (quarti di finale)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (campioni)

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale) 
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (secondo turno) 
 Rick Leach /  Jonathan Stark (finale) 
 Jim Grabb /  Richey Reneberg (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Kroger St. Jude International 1997
ATP Tour 1997